Francisco José Alves Rangel, primeiro barão com grandeza de São João da Barra, (São João da Barra, 24 de abril de 1779 – Caeté, 1 de novembro de 1855) foi um militar, político e proprietário rural brasileiro. Membro da Guarda de Honra Imperial, reformou-se como major em 1828. Exerceu o cargo de vereador por diversas legislaturas em Caeté.

Filho do alferes Domingos Alves de Barcelos e de Isabel da Silva Rangel. Casou-se com Maria Francisca Alves Rangel. Seus netos foram Domingos Alves Barcelos Cordeiro, primeiro e único barão de Barcelos, e Francisco José Alves Rangel, segundo barão e primeiro e único visconde de São João da Barra.

Era cavaleiro da Imperial Ordem de Cristo e oficial da Imperial Ordem da Rosa, ordens que figuram em seu brasão de armas.

Ligações externas
A Nobreza Brasileira de A a Z

Naturais de São João da Barra
Nobres do Brasil
Cavaleiros da Imperial Ordem de Cristo
Oficiais da Imperial Ordem da Rosa
Militares do Rio de Janeiro
Barões de São João da Barra
Proprietários rurais do Rio de Janeiro
Vereadores de Minas Gerais
Caeté